Auma steht für:

 Auma, Ortsteil der Stadt Auma-Weidatal in Thüringen
 Auma (Tynset), Ort und Bahnhof bei Tynset in Norwegen
 Auma (Fluss), Zufluss der Weida in Thüringen

Auma ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Auma (1956–2007), ugandische Rebellenführerin
 Maisha-Maureen Auma (* 1973), deutsche Sozialwissenschaftlerin

Auma als Vorname:
 Auma Obama

AUMA steht als Abkürzung für:
 Armaturen- und Maschinen-Antriebe, deutscher Hersteller, siehe AUMA Riester
 Association des oulémas musulmans algériens, islamische politische Organisation in Algerien 
 Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V.

Abkürzung